

Patronyme 

 Joseph Klifa (1931-2009), homme politique français ;
 Thierry Klifa (?-), journaliste, réalisateur et scénariste français.

Toponyme 

 , oued algérien ;
 , plage algérienne.
Patronyme algérien